Altarreina puede referirse a:
El nombre común de la planta Achillea ageratum.
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta '''''Filipendula ulmaria.